Деметрио Азинари ди Бернеццо (; 9 сентября 1878 года, Турин, Королевство Италия — 23 июля 1939 года, Берн, Швейцария) — итальянский политик, государственный деятель, военнослужащий. Дворянин из рода маркизов ди Бернеццо.

Биография 
Профессиональный военный. Полковник кавалерии. С 1915 года по 1918 год участвовал в Первой мировой войне. В результате боевых действий стал инвалидом.

Являлся секретарём Провинциальной фашистской федерации Турина.

С 1929 года — президент Института Святого Павла в Турине.

2 марта 1929 года назначен сенатором Королевства Италия. 14 мая 1929 года подтверждены полномочия, а 24 мая 1929 года принял присягу. Входил в состав комиссий занимавшихся вопросами правосудия и экономики.

С 14 июля 1935 года по 23 июля 1939 года — президент «La Stampa».

Награды 
 Великий офицер ордена Короны Италии (16 ноября 1931 года)
 Командор ордена Короны Италии (15 ноября 1925 года)
 Кавалер Савойского военного ордена (8 декабря 1927 года)
 Кавалер ордена Святых Маврикия и Лазаря (27 мая 1923 года)
 Кавалер ордена Короны Италии (8 июля 1917 года)
 Серебряная медаль «За воинскую доблесть» (трижды)
 Бронзовая медаль «За воинскую доблесть»

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Сената Италии

Сенаторы Итальянского королевства
Участники Первой мировой войны (Италия)
Полковники Италии